«Plymouth» (Плімут) — самостійний підрозділ в складі Chrysler, який існував з 1928 по 2001 рік і займався виробництвом легкових автомобілів і мінівенів.

Історія

Довоєнна історія

Примітки

Див. також 

Автобудівні підприємства США
Підприємства Мічигану
Зниклі автобудівні підприємства